

Geografia

Italia
 Bosio – comune italiano della provincia di Alessandria
 Bosio – frazione di Coazze nella città metropolitana di Torino

Persone
Antonio Bosio – archeologo maltese
Bruno Bosio – ex calciatore italiano
Carlo Bosio – militare italiano
Edoardo Bosio – calciatore italiano
Ferdinando Bosio – religioso e patriota italiano
Francesca Bosio – pallavolista italiana
François Joseph Bosio – scultore monegasco
Gherardo Bosio – architetto, ingegnere e urbanista italiano
Giacomo Bosio – storico italiano, zio di Antonio
Gianni Bosio – storico italiano
Giovanni Battista Bosio – arcivescovo cattolico italiano
Guido Bosio (1899 – ?) – calciatore italiano
Guido Bosio (1911 – ?) – calciatore italiano
Jamie Bosio (24 settembre 1991) – calciatore gibilterriano
Jamie Bosio (27 marzo 1991) – calciatore gibilterriano
Laura Bosio – scrittrice italiana
Lauro Bosio – militare e calciatore italiano
Luciano Bosio – ex cestista italiano
Sebastiano Bosio – medico chirurgo italiano, vittima dalla mafia